Slovo Siemens má několik významů:

 Siemens (jednotka) – jednotka elektrické vodivosti.
 Siemens AG – jeden z největších globálních elektrotechnických a elektronických koncernů 
 Siemens Česká republika
 Siemens-Schuckertwerke, německá elektrotechnická firma, v současnosti část Siemens AG
 Siemens-Reiniger-Werke, výrobce elektromedicínských výrobků, v současnosti část Siemens AG
 Friedrich Siemens Industrieofenbau, německá firma

příjmení 

 Adolf Siemens (1811–1887), německý dělostřelec a vojenský konstruktér, bratr Gustava a Carla George
 Anja Siemens (* 1972), německá filmová střihačka
 Anne Siemens (* 1974), německá spisovatelka
 Arnold von Siemens (1853–1918), německý průmyslník, syn Wernera
 Carl Heinrich von Siemens (1829–1906), německý průmyslník, bratr Wernera
 Carl Friedrich von Siemens (1872–1941), německý průmyslník, Wernerův syn
 Carl Georg Siemens (1809–1885), německý technolog a vysokoškolský učitel, bratr Gustava a Adolfa
 Carl Wilhelm Siemens (1823–1883), německo-anglický průmyslník, bratr Wernera
 Christian Ferdinand Siemens (1787–1840), německý farmář, otec Wernera, Hanse, Carla Wilhelma, Friedricha a Carla Heinricha 
 Detlev Müller-Siemens (* 1957), německý hudební skladatel a dirigent
 Duncan Siemens (* 1993), kanadský lední hokejista
 Ernst von Siemens (1903–1990), německý průmyslník, syn Carla Friedricha, Wernerův vnuk
 Friedrich Siemens (1826–1904), německý průmyslník, bratr Wernera
 Fritz Siemens (1849–1935), německý lékař
 Georg von Siemens (1839–1901), německý bankéř, syn Johanna Georga
 Georg Wilhelm von Siemens (1855–1919), německý průmyslník, Wernerův syn
 George Siemens, kanadský teoretik učení
 Gustav Karl Wilhelm Siemens (1806–1874), německý právník a politik, bratr Carla Georga a Adolfa
 Hans Siemens (1818–1867), německý průmyslník, bratr Wernera
 Hayko Siemens (* 1954), německý hudebník
 Heinrich Siemens (* 1964), německý germanista
 Henning Siemens (* 1974), německý hráč házené
 Hermann von Siemens (1885–1986), německý průmyslník, syn Arnolda, vnuk Wernera
 Hermann Werner Siemens (1891–1969), německý lékař a dermatolog
 Jacob Andresen Siemens (1794–1848), zakladatel lázní Helgoland
 Johann Georg Siemens (1805–1879), německý právník a politik, bratranec Wernera, otec Georga
 Leopold Siemens (1889–1979), německý viceadmirál
 Peter von Siemens (1911–1986), německý průmyslník, syn Wernera Ferdinanda, Wernerův pravnuk 
 Peter von Siemens (1937) (* 1937), německý manažer, syn Petera von Siemens (1911–1986)
 Werner Siemens (kontradmirál) (1873–1964), německý kontradmirál
 Werner von Siemens (1816–1892), německý průmyslník a zakladatel firmy Siemens AG, bratr Hanse, Carla Wilhelma, Friedricha a Carla Heinricha 
 Werner Ferdinand von Siemens (1885–1937), německý průmyslník, syn Georga Wilhelma, Wernerův vnuk
 Wolfgang Siemens (* 1945), německý malíř